Онгентеов (Ангантюр, Эгиль; , др.-норв. Angantyr, др.-исл. Egil; умер незадолго до 516 года) — полулегендарный король свеев (конец V — начало VI веков) из династии Инглингов (Скильфингов), сведения о котором содержатся в нескольких средневековых нарративных источниках англосаксонского и скандинавского происхождения.

На основании фонетической близости имён Онгентеов отождествляется с легендарным персонажем скандинавских саг «королём готов» Ангантюром, а на основании упоминания его как отца короля Охтхере и деда короля Эадгильса — с конунгом Эгилем, отцом Оттара и дедом Адильса.

Биография

Сведения средневековых источников 
По мнению современных историков, сведения об Онгентеове содержатся в нескольких средневековых источниках. Под этим именем он упоминается как правитель свеев в эпосах «Видсид» и «Беовульф». Согласно мнению лингвистов, имени Онгентеов фонетически наиболее близко древнескандинавское имя Ангантюр. Возможно, некоторые из фактов биографии правителя свеев (например, обстоятельства его смерти) могли найти отражение в преданиях об этом легендарном «короле готов», отце девы-воительницы Хервёр. Анализ приведённых в источниках родственных связей Онгентеова позволил установить, что он также упоминается и в скандинавских сагах (например, в «Саге об Инглингах»), где ему соответствует конунг свеев Эгиль.

Сведения англосаксонских источников 
Наиболее ранним из дошедших до нашего времени источников об Онгентеове является созданное не позднее VII века поэтическое сочинение «Видсид». Написанное на древнеанглийском языке, оно содержит перечень героев и правителей варварской Европы, среди которых упоминается и правитель свеев Онгентеов.

Более подробные сведения об Онгентеове находятся в написанной чуть позднее (в конце VII или первой трети VIII века) поэме «Беовульф». Одной из сюжетных линий этой поэмы является рассказ о войнах свеев с гаутами. По свидетельству поэмы, начало конфликту положили набеги сыновей короля свеев «старца-воителя» Онгентеова, Охтхере и Онелы, на владения короля гаутов Хадкюна. В ответ гауты совершили поход в земли свеев, захватили королевскую резиденцию, овладели казной и пленили супругу правителя свеев. Преследуя похитителей, Онгентеов разбил войско гаутов в Вороньей Роще. Король Хадкюн и большая часть его воинов погибли в сражении, а оставшиеся в живых гауты с наступлением темноты укрылись в близлежащем лесу, где были окружены свеями. Однако на следующее утро к гаутам пришло подкрепление, которое привёл брат и наследник погибшего короля Хигелак. В новой битве свеи потерпели поражение, Онгентеов бежал в городище Хрефнесхольт и погиб при его штурме войском Хигелака. Смертельный удар королю свеев нанёс воин Эовор, впоследствии получивший за это в жёны единственную дочь короля Хигелака.

Сведения скандинавских источников 

Из средневековых скандинавских источников наиболее подробный рассказ о жизни короля Эгиля содержится в «Саге об Инглингах», входящей в состав сочинения «Круг Земной» Снорри Стурлусона. В этом источнике Эгиль назван «конунгом в Швеции», младшим сыном Ауна Старого и отцом Оттара. О нём сообщается, что «он не любил воевать и сидел мирно дома». Против него поднялся мятеж во главе с Тунни, рабом, бывшим казначеем Ауна. Собрав войско, Тунни стал разорять владения Эгиля и восемь раз побеждал войско конунга в сражениях. Поражения заставили Эгиля искать убежища у конунга данов Фроди Смелого. Только получив от Фроди войско, Эгиль смог разбить Тунни в битве, в которой глава мятежников погиб. В благодарность за помощь Эгиль обещал выплачивать данам дань каждые полгода. Хотя он так и не исполнил этого обещания, Эгиль и Фроди сохранили дружеские отношения. Однако уже через три года после победы над Тунни Эгиль погиб: на охоте его смертельно ранил дикий бык. По свидетельству саги, Эгиль был похоронен в одном из курганов в Старой Уппсале, а новым правителем свеев стал его сын Оттар.

Эти же данные содержатся и в составленной в XII веке латиноязычной «Истории Норвегии». Возможно, для описания истории ранних Инглингов её автор использовал тот же источник, что и Снорри Стурлусон (предполагается, что это мог быть «Перечень Инглингов» Тьодольва из Хвинира). Здесь к неупомянутым в «Саге об Инглингах» сведениям о Эгиле относится только свидетельство о прозвище этого конунга — «Вендельский ворон». Об этом же сообщается и в «Книге об исландцах» Ари Торгильссона, однако другие источники относят этот эпитет к сыну Эгиля Оттару. «Перечень Инглингов» и «Книга об исландцах» называют Эгиля семнадцатым правителем из династии Инглингов, преемником Ауна Старого и предшественником Оттара.

Современные исследования 

При изучении всего комплекса сведений исторических источников об Онгентеове современные историки пришли к выводу, что в основу преданий о этой персоне легли воспоминания средневековых авторов о Вендельском периоде истории Скандинавии. Так как король гаутов Хигелак упоминается как реальное лицо в «Истории франков» Григория Турского, возможно, что и другие связанные с ним в сказаниях персоны могли быть действительно существовавшими правителями. Предполагается, что Онгентеов был ранним представителем династии Инглингов (Скильфингов), правившим свеями в конце V — начале VI веков. На основании рассказа Григория Турского о смерти Хигелака в 515 или 516 году, гибель Онгентеова датируют временем незадолго до этого события. Местом его захоронения считается восточный курган в Старой Уппсале. Во время раскопок, проведённых в 1846—1847 годах, здесь было обнаружено богатое погребение, относящееся к началу VI века. Захороненная в кургане персона была кремирована. В погребении сохранились несколько предметов, в том числе, фрагменты парчовой одежды, золотых украшений, стеклянных сосудов, а также костяные фигурки птиц. После гибели Онгентеова престол свеев унаследовал его старший сын, в англосаксонских источниках названный Охтхере, а в скандинавских — Оттаром.

Источники не позволяют однозначно установить, какое в действительности имя носил погибший в войне с Хигелаком правитель свеев: высказываются доводы в пользу каждого из трёх имён — Онгентеов, Ангантюр и Эгиль. Различия в описаниях смерти Онгентеова и Эгиля современные историки считают ошибкой скандинавского автора сочинения, послужившего общим источником для «Саги об Инглингах» и «Истории Норвегии». Предполагается, что первоначально текст предания был написан на древнеанглийском языке, и при пересказе сначала на древнешведский, а затем на древнеисландский языки имя Эовор ( — боров) было неправильно истолковано переводчиками как слово «farra», означающее животное.

Примечания 

Умершие в 510-е годы
Правители Швеции
Инглинги
Правители Европы VI века
Монархи, погибшие в бою
Персонажи поэмы Беовульф